Nostalgias pejinas es el título de una popular serie de artículos sobre Laredo (Cantabria, España). Los artículos están basados en los recuerdos de adolescencia de su autor, Rufo de Francisco Marín (Laredo, 1939), y tienen un marcado carácter local, costumbrista e histórico. También incluyen los testimonios de un buen número de muy conocidos laredanos de avanzada edad que destacaron en sus diferentes actividades, modos de ser y de actuar: “El Explicador”, “Pelines”, Laya, Salomón, “El Pilaricu”, “Los Belgas”, etc. 

Las primeras Nostalgias pejinas aparecieron por primera vez publicadas en el semanario regional “La Ilustración de Castro” entre los años 1978 y 1982. Tras un largo paréntesis de casi 23 años y muchas peticiones para continuar la serie, una nueva colección de artículos comenzó a publicarse en 2005 en la revista local “De Laredu, Lin” y en Internet.

Enlaces externos 

 Nostalgias pejinas

Laredo (Cantabria)
Cultura de Cantabria